Miejscowości w USA:
 State Center – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Marshall
Gminy w USA:
 State Center (ang. State Center Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Marshall